Brück peut faire référence à :

Patronymes 
 Alwin Brück (1931-2020), homme politique allemand.
 Christa Anita Brück (1899-1958), écrivain allemande.
 Heinrich Brück (1831-1903), prélat allemand, évêque de Mayence.
 Inge Brück (née en 1936), chanteuse et actrice allemande.
 Mary Brück (1925-2008), astronome, astrophysicienne et historienne des sciences irlandaise.
 Michael von Brück (né en 1949), théologien allemand.

Toponymes 
 Dreis-Brück, municipalité allemande en Rhénanie-Palatinat.
 Brück, ville allemand, située dans le Brandebourg.

Divers 
 (10737) Brück, un astéroïde de la ceinture principale, de la famille de Hungaria.

Homonymie de patronyme